El Puig Alt, muntanya del municipi de Sant Feliu de Pallerols (la Garrotxa)
 Puig-alt (Balenyà), masia del municipi de Balenyà (Osona)
 Puig Alt (Roses), muntanya del municipi de Roses (Alt Empordà)
 Puig Alt (Sant Martí Vell), muntanya del municipi de Sant Martí Vell a la comarca del Gironès
 Puig Alt Gran, muntanya entre els municipis del Port de la Selva (Alt Empordà) i França
 Puig Alt de la Nespleda, muntanya entre els municipis de les Planes d'Hostoles i de Sant Feliu de Pallerols (la Garrotxa)
 Collet de Puig-alt, collada a cavall dels municipis de Castellcir (Moianès) i Balenyà (Osona)